Форкаре́й () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Табейрос — Тьерра-де-Монтес. Занимает площадь 167,7 км².

Известным уроженцем Форкарея является футболист , в прошлом — один из лучших снайперов «Райо Вальекано», позже перебравшийся в менее перспективную «Малагу».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Forcarei, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры